Loki er det norrøne navn for Loke.

Loki kan også henvise til

 Loki (tv-serie), en amerikansk tv-serie
 Loki (spil), et spil